LSO:
 LSO (London Symphony Orchestra) — Лондонский симфонический оркестр
 LSO (Local Shared Objects) — локальные общие объекты, флеш-куки, являются фрагментами данных, которые сайты, использующие Adobe Flash, могут сохранить
 LSO (Large segment offload) — это способ увеличения исходящей пропускной способности сетевого интерфейса и снижения нагрузки центрального процессора CPU.
 LSO — геокод alpha3 для Лесото
  — офицер визуального управления посадкой